

Codici 
 DGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Degahbur, in Etiopia

Musica 
 DGC – etichetta discografica statunitense